Mecze o Superpuchar Europy 1994 zostały rozegrane 1 i 8 lutego 1995 roku pomiędzy Milanem, zwycięzcą Ligi Mistrzów UEFA 1993/1994 oraz Arsenalem, triumfatorem Pucharu Zdobywców Pucharów 1993/1994. Milan zwyciężył w dwumeczu 2:0, tym samym wygrywając Superpuchar Europy po raz trzeci w historii klubu.

Droga do dwumeczu

Arsenal

A.C. Milan

Szczegóły meczu

Pierwszy mecz 

Pierwsze spotkanie finału odbyło się 1 lutego 1995 na Highbury w Londynie. Frekwencja na stadionie wyniosła 38 044 widzów. Mecz sędziował Mario van der Ende z Holandii. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem.

Drugi mecz 

Drugie spotkanie finału odbyło się 8 lutego 1995 na San Siro w Mediolanie. Frekwencja na stadionie wyniosła 23 953 widzów. Mecz sędziował Hellmut Krug z Niemiec. Mecz zakończył się zwycięstwem Milanu 2:0. Bramki dla Milanu strzelili Zvonimir Boban w 41. minucie oraz Daniele Massaro w 67. minucie.

Zobacz też 
 Liga Mistrzów UEFA (1993/1994)
 Puchar Zdobywców Pucharów (1993/1994)

Bibliografia 
 RSSSF

1994 w piłce nożnej
Superpuchar Europy UEFA